Lista delle città del Mississippi, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city, town e village) dello Stato e i maggiori census-designated place (CDP).
    
I dati sono dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America riferiti al censimento del 2010.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
 
Mississippi